Aleksandr Vlasov (1932-2002) – politico sovietico
 Aleksandr Vlasov (1955) – pattinatore su ghiaccio sovietico
 Aleksandr Vlasov (1996) – ciclista russo